En la mitología griega, Lico (en griego Λύκος, ‘lobo’) era el nombre de numerosos personajes, entre los que se cuentan:

 Lico (hijo de Pandión II). Héroe epónimo de Licia, uno de los cuatro hijos de Pandión II y Pilia, también llamado Licio.
 Lico, un usurpador del trono de Tebas, que regentó durante veinte años. Hermano de Nicteo, fue tío de Anfión y Zeto.
 Lico, un hijo de Poseidón y de la pléyade Celeno. Al morir, su padre le concedió un lugar en las Islas de los Bienaventurados.
 Lico, un rey de los mariandinos de Misia (Asia Menor), hijo de Dascilo. Acogió a los argonautas e hizo que su hijo los acompañara hasta Termodón. Acosado por Ámico, rey de los bébrices, llamó en su ayuda a Heracles, que derrotó a los bébrices (matando a Migdón, hermano de Ámico) y repuso en el trono a Lico, que rebautizó el territorio liberado con el nombre de Heraclea. Algunos autores afirman que Heracles se enamoró de la mujer de Lico (Megara) y le asesinó para que no obstaculizara sus deseos.
 Lico, un hijo de Poseidón y Dirfis, descendiente del anterior. Se hizo con el trono de Tebas matando al rey Creonte. Como este rey había protegido a la familia de Heracles mientras este realizaba sus doce trabajos, Lico planeó matarlos, pero Heracles volvió a la ciudad  antes de que lo consiguiera y le dio muerte.
 Lico, uno de los telquines, los nueve monstruos marinos, hijos de Ponto y Talasa, que tenían cabeza de perro y cola de serpiente o de pez.
 Lico, un rey de Libia, hijo de Ares, que inmolaba a su padre a los extranjeros que llegaban a su tierra. Encerró a Diomedes cuando, volviendo de la guerra de Troya, fue arrojado a sus costas. Sin embargo el héroe logró huir enamorando a Calírroe, la hija de Lico. Cuando esta vio que su amado la abandonaba y huía del país, se ahorcó de desesperación.
 Lico, un rey de Nemea también llamado Licurgo, hijo de Feres y esposo de Eurídice o Amfitea. Dio hospitalidad a la expedición de los siete contra Tebas cuando estos llegaron a su ciudad, pero cuando su criada les daba de beber dejó solo al hijo de Lico, Ofeltes, y este fue mordido por una serpiente.
 Lico, el esposo de Pernis, padre de Ascálafo y Yálmeno, dos líderes griegos en la guerra de Troya, aunque también se atribuye a Ares su paternidad.
 Lico, uno de los centauros que luchó contra los lápitas en la boda de Pirítoo, y fue muerto por este.
 Lico, un compañero de Diomedes que fue convertido en ave por los dioses.
 Lico, un tracio muerto por Cicno en singular combate.
 Lico, un hijo de Egipto, asesinado por su mujer (una danaide) la misma noche de bodas.
 Lico, un príncipe troyano hijo del rey Príamo.
 Lico, el padre de Arcesilao.
 Lico, un compañero de Eneas, muerto por Turno en la guerra contra los latinos.
 Lico, un sátiro hijo de Hermes e Iftime. Junto con Ferespondo y Pronomo eran los tres mensajeros del dios Dioniso, al que acompañó en su marcha contra la India.
 Lico, un hijo de Areto y Laobia que se enfrentó con su familia contra el dios Dionisio cuando este marchaba contra la India.
 Lico, un defensor de Tebas en el asedio argivo conocido como de los siete contra Tebas.
 En la historia de Grecia, Licón fue el nombre de uno de los tres fiscales en el juicio de Sócrates. Meleto y Ánito fueron los otros dos hombres responsables del procesamiento de Sócrates. Los tres son mencionados en el diálogo de Platón, la Apología de Sócrates.